Ammutinamento di Kronštadt (1904) - episodio avvenuto l'8 novembre 1904 come parte della rivoluzione russa del 1905
 Ammutinamento di Kronštadt (1917) - episodio avvenuto nel luglio 1917 come parte dei "giorni di luglio" della rivoluzione russa
 Rivolta di Kronštadt - episodio avvenuto nel marzo 1921 come parte della guerra civile russa